

Geografia 
 Man of War – località dell'Irlanda
 Man of War Bay – baia dell'Inghilterra

Musica 
 Man of War – singolo dei Radiohead del 1997
 Man of War – singolo dei The Poor del 1994
 Man of War – singolo di Joey Negro & The Sunburst Band del 2009

Varie 
 Man-of-war – tipologia di imbarcazioni armate in uso tra il XVI e il XIX secolo
 Man of War – videogioco strategico per DOS e Windows del 1997

Pagine correlate 
Man O' War
Men of War